9-й выпуск  Такс Про Классик — шоссейной однодневной велогонки по дорогам нидерландской провинции Зеландия. Гонка прошла 14 октября 2017 года в рамках Европейского тура UCI 2017. Победу одержал нидерландский велогонщик Тимо Розен из .

Участники 
В гонке приняли участие 16 команд: 3 команды категории UCI WorldTeam, 7 проконтинентальных и 6 континентальных команд. Всего на старт соревнования вышли 115 гонщиков. До финиша доехали 74 спортсмена.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Такс Про Классик 2017 на FirstCycling
 
 
 
 

2017 год в велоспорте
Спорт в Нидерландах в 2017 году
Октябрь 2017 года